A Praia Nacional do Tupé é uma das poucas praias da Amazônia reconhecida como Patrimônio do Turismo. Localiza-se em Manaus.

Ligações externas 
 

Tupé